Cesla Amarelle (1973-), personnalité politique suisse ;
 Ramiro Figueiras Amarelle (1977-), dit Amarelle, joueur espagnol de football de plage.

Amarelle peut aussi désigner :
 amarelle, cerise acide à jus clair, fruit de Prunus cerasus.